Spojení písmen T a G může mít různé významy:

TG 
 TG – kód ISO 3166-2 pro Togo
 CH-TG – kód ISO 3166-2 pro kanton Thurgau
 SO-TG – kód ISO 3166-2 regionu Togdheer

Tg 
 thyreoglobulin
 teragram, 1012 gramů, ekvivalent megatuny

tg 
 tangens
 tádžičtina – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.tg 
 .tg – internetová doména nejvyššího řádu pro Togo

Externí odkazy 
 

Zkratky
Značky